Сошники́ (сельцо Никольское) — деревня в Вичугском районе Ивановской области, административный центр Сошниковского сельского поселения. Находится в 4 км к северо-востоку от г. Вичуги.

История 
До революции 1917 года больше известно как сельцо Никольское (названо по имени Никольской церкви, располагавшейся поблизости, в селе Углец).
В XIX века в сельце Никольском располагалась известная в России льноткацкая фабрика столового белья генерала фон-Менгдена, одна из самых первых фабрик в Вичугском крае (основана в 1800-е годы). Ткацкая фабрика в Сошниках просуществовала до 1934 года.

Население: в 1897 году — 277 человек, в 1907 году — 217 человек (54 двора). Кроме того, в 1907 году при д. Сошниках значился фабричный посёлок «Товарищества мануфактур П. Миндовского и И. Бакакина» с населением в 40 человек и усадьба Никольское с населением в 4 человека.

Знаменитые владельцы 
 Голицын, Василий Васильевич (1643—1714) — дипломат и государственный деятель допетровской Руси; фактический глава правительства во время регентства царевны Софьи (1682—1689); до 1689 года в Вичюжской волости владел сельцом Быстрь (Быстри) и деревнями Большие и Малые Сушники.
 Фон-Менгден (Фамендин), Иван Алексеевич (ум. 1731) — казанский (1725) и астраханский (1726—1731) губернатор, первый из рода фон-Менгденов владелец вотчины Никольское.
 Фон-Менгден, Михаил Александрович (1781—1855) — генерал-майор, владелец фабрики в сельце Никольском.
 Фон-Менгден, Амалия Георгиевна (1799—1864) — баронесса, фабрикантша (управляла фабрикой в сельце Никольском с 1830 по 1864 гг.).
 Фон-Менгден, Александр Михайлович (1819—1903) — дипломат, последний из рода фон-Менгденов владелец имения Никольское.

См. также 
 Фабрика генерала фон-Менгдена
 Населённые пункты Ивановской области

Примечания 

Населённые пункты Вичугского района